Victoria’s Secret (, транслит. Викториа’c Сикрет) — одна из наиболее известных в мире компаний по продаже женского нижнего белья, купальников, одежды, косметики, парфюмерии и аксессуаров. Базируется в Колумбусе, штат Огайо, США.

История 
Однажды Рой Реймонд, выпускник Стенфорда со степенью MBA, решил сделать своей жене подарок и отправился в магазин в поисках красивого женского белья. Оказавшись в магазине женского белья, он растерялся в «потустороннем» мире женских принадлежностей. Он долго бродил среди стеллажей с продукцией всевозможных размеров, цветов и стилей. Продавцы, обученные обслуживать женщин, не смогли помочь ему сделать покупку. Так Рой и ушёл с пустыми руками, но с революционной идеей.

В 1977 году в пригороде Сан-Франциско Реймонд начал реализацию своей идеи. Он открыл свой первый магазин — «Victoria’s Secret», позиционированный как новый тип магазинов женского белья. Магазин сочетал в себе европейскую элегантность с дружелюбной обстановкой, в которой даже мужчины чувствовали себя комфортно.

Проект Реймонда с тех пор вырос многократно, произведя настоящий переворот в самом подходе к продажам нижнего белья в мире.

К 1982 году Реймонд открыл шесть магазинов и запустил небольшую программу по реализации белья через каталоги. Однако, испытывая финансовые трудности, продал Victoria’s Secret Лесли Векснеру, владельцу розничной сети магазинов женской одежды The Limited, за 4 млн долларов.

Именно Лесли Векснер впоследствии сделал этот бренд одним из ведущих на рынке. Векснер увидел реальный шанс сделать приятным для глаза даже то, что, как правило, скрыто под одеждой. Он понял, что практически любая женщина, покупавшая и носившая «просто бельё», в душе стремилась носить что-то эксклюзивное и красивое.

Первое, что сделал Векснер — избавился от имиджа «райского уголка для мужчин» и сделал ставку на женскую аудиторию. Для усиления восприятия бренда как сугубо европейского в каталогах указывалось, что основной офис компании находится в Лондоне, хотя на самом деле он находился в Огайо.

Нижнее бельё от Victoria’s Secret позиционировалось как доступная роскошь. Атмосфера сексуальности, изысканности и романтизма импонировала женщинам гораздо больше, нежели бесконечные полки супермаркетов с однообразными трусами и лифчиками.

Чтобы построить «бренд с большой буквы», Векснер нанял Финкельмана, имеющего степень MBA от Гарварда, 14 лет проработавшего консультантом в McKinsey & Company.

Victoria’s Secret проводит постоянные шоу, показы новинок с привлечением супермоделей. Новинки выпускаются каждый сезон. Онлайн показ новинок от Victoria’s Secret в 1999 году стал одним из самых значительных событий Интернета. Чтобы поддерживать рост продаж, компания планирует продавать наиболее популярные в каталогах модели во всех своих магазинах. Каталоги, выходящие тиражом около 365 миллионов экземпляров, приносят треть всех доходов компании.

30 сентября 2011 года состоялось открытие первого фирменного бутика в России.

Модели Victoria’s Secret ежегодно входят в рейтинг Forbes. На 2014—2015 год три модели входят в список самых высокооплачиваемых: Адриана Лима — 9 млн $, Алессандра Амбросио — 5 млн $, Кэндис Свейнпол — 5 млн $.

Ангелы Victoria’s Secret 
До лета 2021 года «ангелы» Victoria’s Secret — наиболее известные модели, представляющие продукцию компании. Дебют ангелов состоялся во время четвёртого ежегодного показа в 1998 году. Первыми «ангелами» стали Тайра Бэнкс, Хелена Кристенсен, Карен Мюлдер, Стефани Сеймур и Даниэла Пештова. Моделей называли «ангелами» благодаря тому, что во время ежегодного показа они традиционно выходят на подиум с разнообразными крыльями за плечами, похожими на крылья бабочек, ангелов, птиц и фей. Летом 2021 года компания приняла решение отказаться от использования «ангелов».

13 ноября 2007 «ангелы» Victoria’s Secret удостоились «звезды» на голливудской «Аллее Славы».

Бывшие Ангелы 

 Бехати Принслу (2009—2021)
 Эльза Хоск (2015—2021)
 Тейлор Хилл (2015—2021)
 Жасмин Тукс (2015—2021)
 Марта Хант (2015—2021)
 Стелла Максвелл (2015—2021)
 Сара Сампайо (2015—2021)
 Роми Стрейд (2015—2021)
 Лаис Рибейро (2015—2021)
 Жозефин Скривер (2016—2021)
 Барбара Палвин (2019—2021)
 Алексина Грэм (2019—2021)
 Леоми Андерсон (2019—2021)
 Грейс Элизабет (2019—2021)
 Хелена Кристенсен (1997—1998)
 Мария Инес Риверо (1998—1999)
 Стефани Сеймур (1996—2000)
 Карен Мюлдер (1997—2000)
 Летиция Каста (1998—2000)
 Даниэла Пештова (1997—2002)
 Тайра Бэнкс (1997—2005)
 Жизель Бюндхен (2000—2007)
 Изабель Гулар (2005—2008)
 Каролина Куркова (2005—2009)
 Селита Ибэнкс (2005—2009)
 Хайди Клум (1999—2010)
 Мариса Миллер (2007—2010)
 Роузи Хантингтон-Уайтли (2010—2011)
 Шанель Иман (2010—2012)
 Миранда Керр (2007—2013)
 Эрин Хитертон (2010—2013)
 Линдсей Эллингсон (2011—2014)
 Даутцен Крус (2008—2014)
 Карли Клосс (2013—2014)
 Моника Ягачак (2015—2016)
 Катя Григорьева (2015—2016)
 Алессандра Амбросио (2004—2017)
 Адриана Лима (2000—2018)
 Лили Олдридж (2010—2018)
 Кэндис Свейнпол (2010—2018)

Very Sexy Fantasy Bra 

Very Sexy Fantasy Bra — комплект бюстгальтеров из драгоценных камней. Совокупная стоимость всех комплектов превышает 100 млн $. Fantasy Bra в разное время представляли:
 Клаудиа Шиффер (1996) — бра «Million Dollar Miracle» стоимостью 1 млн $;
 Тайра Бэнкс (1997) — бра «Diamond Dream» стоимостью 3 млн $;
 Даниэла Пештова (1998) — комплект бра «Dream Angels» стоимостью 5 млн $;
 Хайди Клум (1999) — комплект бра «Millennium Bra» стоимостью 10 млн $;
 Жизель Бюндхен (2000) — комплект бра «Red Hot» стоимостью 15 млн $;
 Хайди Клум (2001) — комплект бра «Heavenly Star» стоимостью 12,5 млн $;
 Каролина Куркова (2002) — комплект бра «Star of Victoria» стоимостью 10 млн $;
 Хайди Клум (2003) — комплект бра «Very Sexy» стоимостью 11 млн $;
 Тайра Бэнкс (2004) — комплект бра «Heavenly „70“» стоимостью 10 млн $ из 18-каратного белого золота с 2900 бриллиантами и 70-каратным бриллиантом;
 Жизель Бюндхен (2005) — комплект бра «Sexy Splendor» стоимостью 12,5 млн $ из 18-каратного белого золота с 2900 бриллиантами, 22 рубинами и 101-каратным бриллиантом;
 Каролина Куркова (2006) — комплект бра «Hearts on Fire Diamond» стоимостью 6,5 млн $ с 2000 бриллиантами и 10-каратным бриллиантом в центре;
 Селита Ибэнкс (2007) — комплект бра «Holiday» стоимостью 4,5 млн $, включающий заколку, подвязку и браслет;
 Адриана Лима (2008) — комплект бра «Black Diamond» стоимостью 5 млн $ из черных и белых бриллиантов и рубинов;
 Мариса Миллер (2009) — комплект бра «Harlequin» стоимостью 3 млн $ из черных бриллиантов с 16-каратным бриллиантом;
 Адриана Лима (2010) — комплект бра «Bombshell» стоимостью 2 млн.$ из бриллиантов, топазов и сапфиров;
 Миранда Керр (2011) — бра «Treasure» стоимостью 2,5 млн $ из жемчуга, аквамарина, цитрина, белых и желтых бриллиантов на 142 карата, белого и жёлтого 18 каратного золота;
 Алессандра Амбросио (2012) — бра «Floral» стоимостью 2,5 млн $ из аметистов, сапфиров, цаворита, рубинов, белых, розовых и желтых бриллиантов, 18 каратного розового и жёлтого золота. ;
 Кэндис Свейнпол (2013) — бра «Royal Fantasy Bra», стоимостью 10 млн.$. Бра и ремень включают в себя 4200 драгоценных камней, в том числе рубины, бриллианты и желтые сапфиры. Все это обрамляет 18 каратное золото, а в центре находится рубин грушевидной формы в 52 карата.
 Алессандра Амбросио и Адриана Лима (2014) — бра «Dream Angels Fantasy Bra», стоимостью 2 млн.$ каждое.
 Лили Олдридж (2015) — бра «Fireworks Fantasy Bra», стоимостью 2 млн.$. На изготовление драгоценного бюстгальтера обрамленного 18 каратным золотом ушло более 6500 драгоценных камней: топазов, гранатов, желтых сапфиров, а также бриллиантов и розового кварца. В общей сложности использовано 14 разновидностей драгоценных камней. Общий вес камней — чуть менее 1364 карат. Пояс в комплекте украшен 126 бриллиантами и 400 другими камнями.
 Жасмин Тукс (2016) комплект бра «The Bright Lights Fantasy Bra» стоимостью 3 млн $ , покрыто белыми бриллиантами и изумрудами и насчитывает около 9000 драгоценных камней
 Лаис Рибейро (2017) комплект «Champagne Nights Fantasy Bra» стоимостью 2 млн $, из жёлтого золота сапфиров и бриллиантов.
 Эльза Хоск (2018) — бра «Dream Angels Fantasy Bra» стоимостью 1 млн $,состоит из серебра, топазов и бриллиантов.

См. также 
 Victoria’s Secret Fashion Show
 Женское нижнее бельё

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт.

Компании розничной торговли США
 
Марки нижнего белья